Die Communauté de communes de la Côte d’Albâtre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Seine-Maritimein der Regionen Normandie. Sie wurde am 25. November 2016 gegründet und umfasst 63 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Cany-Barville.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Côte d’Albâtre (vor 2017) und
 Communauté de communes entre Mer et Lin.
Gleichzeitig schlossen sich acht Gemeinden aus anderen Gemeindeverbänden dem hiesigen Verband an. Trotz der Namensgleichheit mit der Vorgängerorganisation handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Cote dAlbatre
Gegründet 2016